

Resultados por Concelho 

Os resultados nos concelhos do Distrito de Castelo Branco foram os seguintes:

Belmonte

Castelo Branco

Covilhã

Fundão

Idanha-a-Nova

Oleiros

Penamacor

Proença-a-Nova

Sertã

Vila de Rei

Vila Velha do Ródão 

Castelo Branco
Legislativas 2005